|-
| (43301) 2000 GL108||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43302) 2000 GE114||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43303) 2000 GO133||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43304) 2000 GZ133||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43305) 2000 GH142||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43306) 2000 GW157||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43307) 2000 HU21||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43308) 2000 HY26||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43309) 2000 HH34||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43310) 2000 HN37||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43311) 2000 HH55||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43312) 2000 HB68||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43313) 2000 JW||2000 JW||1 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43314) 2000 JC12||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43315) 2000 JB18||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43316) 2000 JV19||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43317) 2000 JY21||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43318) 2000 JO37||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43319) 2000 JA38||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43320) 2000 JG44||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43321) 2000 JR52||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43322) 2000 JQ69||||2 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43323) 2000 JY72||||2 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43324) 2000 KQ15||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43325) 2000 KY50||||29 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43326) 2000 KH73||||28 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43327) 2000 LH3||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43328) 2000 OU15||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43329) 2000 OU25||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43330) 2000 OQ30||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43331) 2000 PS6||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43332) 2000 QG6||||24 серпня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (43333) 2000 QY64||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43334) 2000 QM117||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43335) 2000 QX127||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43336) 2000 QT148||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43337) 2000 RG9||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43338) 2000 RA10||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43339) 2000 RM10||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43340) 2000 RX46||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43341) 2000 RK62||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43342) 2000 RO67||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43343) 2000 RY81||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43344) 2000 RR85||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43345) 2000 RB88||||2 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43346) 2000 RT103||||6 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43347) 2000 SM52||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43348) 2000 SK108||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43349) 2000 SK160||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43350) 2000 SG161||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43351) 2000 SX169||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43352) 2000 SH265||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43353) 2000 SJ275||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43354) 2000 SZ278||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43355) 2000 SY293||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43356) 2000 TJ29||||3 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43357) 2000 UM19||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43358) 2000 UQ32||||29 жовтня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43359) 2000 UF41||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43360) 2000 UU49||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43361) 2000 UA50||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43362) 2000 VK2||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43363) 2000 VG35||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43364) 2000 VZ35||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43365) 2000 VA36||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43366) 2000 VZ37||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43367) 2000 VL47||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43368) 2000 VZ62||||14 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43369) 2000 WP3||||17 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43370) 2000 WD5||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43371) 2000 WJ8||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43372) 2000 WO15||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43373) 2000 WC17||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43374) 2000 WT33||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43375) 2000 WE36||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43376) 2000 WV36||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43377) 2000 WF41||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43378) 2000 WM43||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43379) 2000 WN43||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43380) 2000 WJ44||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43381) 2000 WQ47||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43382) 2000 WJ49||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43383) 2000 WQ52||||27 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43384) 2000 WP54||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43385) 2000 WQ54||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43386) 2000 WJ57||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43387) 2000 WF58||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43388) 2000 WA61||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43389) 2000 WP61||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43390) 2000 WF62||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43391) 2000 WT62||||28 листопада 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (43392) 2000 WF86||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43393) 2000 WL86||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43394) 2000 WM87||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43395) 2000 WE88||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43396) 2000 WN89||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43397) 2000 WQ91||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43398) 2000 WS93||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43399) 2000 WO95||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43400) 2000 WE97||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

43300